Боевые космические станции (платформы) — в настоящее время основной космический компонент боевой космической системы, рассматриваемый как возможное средство повышения надёжности ракетно-космической обороны, в частности, для поражения баллистических ракет противника на активном участке траектории и боевых блоков баллистических ракет на пассивном участке траектории. Как ожидается, боевые космические станции будут оснащены различными средствами поражения (ракетами, кинетическим, лазерным, ускорительным и др. видами оружия, основанными на новых физических принципах).

В условиях космической войны космические станции (платформы) могут быть весьма действенным средством и основным космическим компонентом стационарной системы обороны планеты, звездной системы и даже целой области космического пространства, а также служить надежным тактическим и стратегическим тылом для флота.

Советские исследования и прогнозы 
Советские учёные Е. П. Велихов, Р. З. Сагдеев, А. А. Кокошин ещё в середине 1980-х годов дали вполне исчерпывающий прогноз относительно создания и ввода в эксплуатацию боевых космических станций. Так, при гипотетическом вводе в эксплуатацию станции, по мнению учёных, возникают вопросы о надёжности станции, затрате ресурсов на её обслуживание, энергоснабжение и замену. Необходимо выделить две основные составляющие надёжности космических вооружений: техническую надежность и оперативную (боевую) надежность. Техническая надёжность боевых космических станций определяет ресурс работы космической станции в основном режиме боевого дежурства, а следовательно, и продолжительность её возможного пребывания на орбите. Параметры потенциальных средств поражения баллистических ракет, которые могут быть использованы в широкомасштабной системе противоракетной обороны, не оставляют сомнений, что для боевых космических станций будут характерны массы, измеряемые сотнями тонн. С учётом этого можно заключить, что быстрая замена на орбите боевой станции, выработавшей установленный ресурс, будет представлять собой очень сложную задачу. Такая станция вряд ли, во всяком случае, в обозримом будущем, может быть выведена на орбиту в собранном виде на одном носителе. Следовательно, схема развёртывания в космосе боевой станции будет, видимо, предусматривать вывод на орбиту отдельных её блоков с последующей сборкой их в космосе. Сборка станции на орбите потребует создания специальных инструментов и оборудования, которые также, скорее всего, будут иметь значительную массу. Таким образом, замена вышедших из строя или исчерпавших свой ресурс боевых станций потребует выведения в космос значительных дополнительных грузов и не может быть проведена достаточно быстро, без ущерба для эффективности. Кроме того, традиционные системы энергообеспечения, такие, как солнечные батареи, радиоизотопные генераторы и различного рода аккумуляторы, широко используемые в настоящее время для энергоснабжения искусственных спутников Земли, вряд ли могут обеспечить потребности боевых космических станций противоракетной системы.

Пиковые энергонагрузки боевых космических станций с оружием направленной передачи энергии оцениваются на уровне гигаваттов, что соответствует сжиганию, как минимум, 5 тонн химического топлива в минуту. Но даже в невоенных условиях энергопотребление крупной станции может составлять в непрерывном режиме 0,1—1 МВт, что обеспечивается только ядерным реактором космического базирования, причём таких реакторов должно быть много, практически столько же, сколько боевых станций выведено в космос. Возникающие при этом технические проблемы ещё до конца не выяснены, но уже очевидно, например, что вопрос отлаживания крупного энергоблока космического базирования исключительно труден для решения. Наконец отдельно стоит проблема выживаемости систем.

Реальные прототипы и образцы в СССР
 Алмаз — станции слежения и орбитальной фотосъёмки. Официально назывались Салют и послужили прообразом гражданских станций с данным названием.
 Скиф — станции с лазерным вооружением. Прототип станции летал.
 В составе станции Мир планировалось создание боевого модуля.

Примечания 

Космическое оружие
Космическая техника
Типы искусственных спутников